Сулейманоглу — фамилия.

Известные носители 
 Сулейманоглу, Мухаррем (род. 1969) — турецкий тяжелоатлет, участник Олимпийских игр 1992 года.
 Сулейманоглу, Наим (1967—2017) — турецкий тяжелоатлет, трёхкратный Олимпийский чемпион.
 Сулейманоглу, Нурхан (род. 1971) — турецкий боксёр, чемпион Европы.
 Сулейманоглу, Хафиз (род. 1967) — турецкий тяжелоатлет, чемпион мира и Европы.